Ратнер, Александр:
 Ратнер, Александр Борисович (род. 1954) — пресс-атташе Олимпийского комитета России, главный редактор журнала «Олимпийская панорама».
 Ратнер, Александр Владимирович (1948—1991) — советский историк, библиограф.
 Ратнер, Александр Хацкелевич (1906—1956) — научный руководитель первого радиохимического завода (1949—1951).
 Ратнер, Александр Юрьевич (1934—1994) — советский и российский медик, сын Ю. А. Ратнера.